BMW X6 — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией BMW. Он сочетает в себе как признаки внедорожника (полный привод, большой дорожный просвет, большие колёса, тяговитый двигатель), так и признаки купе (сильный скос крыши в задней части автомобиля). Сама компания классифицирует данный автомобиль как Sports Activity Coupé (SAC) — спортивное купе для активного отдыха.

Концепт X6 

Концепт был представлен в 2007 году на Франкфуртском автосалоне.

E71/E72 

Первое поколение BMW X6 было представлено в марте 2008 года на Североамериканском международном автосалоне на Детройте и Montreal International Auto Show. Как и BMW X5, модель X6 собирается на производственных мощностях BMW в США (Спартанбург), в России (Калининград), Египте, Малайзии, Индии и в Таиланде. Кузов X6 немного длиннее и шире, чем X5, однако внутри в нём незначительно меньше места на заднем ряду в виду специфики кузова и того, что он четырёхместный (с 2011 года в качестве опции предлагается трёхместный задний диван). Концепция автомобиля была представлена в 2007 году на мотор-шоу во Франкфурте. А в продажу X6 поступил в середине 2008 года.

Рестайлинг (2012) 
В 2012 году Х6 претерпел небольшую модернизацию: слегка изменили внешность, появились новые опции. Несмотря на мировой финансовый кризис, продажи Х6 значительно превысили ожидания маркетологов, вследствие чего компании конкуренты приступили к разработке своих аналогов. Наибольшим спросом BMW X6 пользуется в США, ОАЭ, Саудовской Аравии, Китае и странах СНГ.

X6 M 
В апреле 2009 года общественности была представлена спортивная версия X6 M, которая представляет собой модель xDrive50i с форсированным до 555 л. с. двигателем с двойным турбонаддувом. Доработке также подверглись подвеска, рулевое управление, система полного привода, выхлопная система и, в незначительной степени, элементы интерьера и экстерьера. BMW Х6 М и Х5 М стали первыми в истории BMW Motorsport автомобилями с полным приводом, турбированным двигателем и в сегменте SUV.

Технические характеристики

Двигатель 
 Объём двигателя, куб. см: 4395
 Количество цилиндров: 8 (V8)
 Количество клапанов: 32
 Мощность, л. с. при об/мин: 407 при 5800-6250
 Крутящий момент, Н·м при об/мин: 600 при 1300-5000
 Система питания: Распределённый впрыск
 Наддув
 Топливо: Бензин
Рулевое управление
 Усилитель рулевого управления: гидроусилитель

Ходовая часть 
 Тормоза передние: Дисковые вентилируемые
 Тормоза задние: Дисковые вентилируемые
 Шины: 255 /50R19
 Комплектация BMW X6 50i AT xDrive50i [вер.1]
 Системы активной и пассивной безопасности
 Подушка безопасности водителя (Airbag)
 Подушка безопасности пассажира (Airbag)
 Боковые подушки безопасности (Airbag)
 Антиблокировочная система (ABS)
 Система курсовой устойчивости (ESP, VDC, DSC)
 Система аварийного торможения (Brake Assist, AFU)
 Противоугонное оборудование
 Иммобилайзер

Интерьер 
 Аудиоподготовка: Есть (10 динамиков + 2 сабвуфера)
 Кожаный салон
 Отделка под дерево
 Регулируемая рулевая колонка
 Центральный замок
 Электропривод передних сидений

Экстерьер 
 Ксеноновые фары / Светодиодные(LED)
 Легкосплавные диски
 Противотуманные фары
 Омыватель фар

Электрооборудование 
 CD-проигрыватель: Есть (MP3+IPOD с USB адаптером)
 DVD-проигрыватель: Есть (6 дисков + DVD для задних пассажиров)
 Радио: Есть (AM/FM)
 Бортовой компьютер: Есть (Навигационная система)
 Датчик дождя
 Климат-контроль: Есть (4-x зонный)
 Парктроник (парковочный радар)
 Камера заднего вида
 Подогрев передних сидений
 Электропривод зеркал

Трансмиссия 
Все модели оснащаются автоматической коробкой передач ZF. Сзади установлен дифференциал Dynamic Performance Control (DPC). Он служит для перераспределения крутящего момента между задними колёсами. Это позволяет на выходе из скользкого виража гораздо раньше и смелее открывать газ — электроника подаст на внешнее заднее колесо максимум тяги и поможет «довернуть» машину в поворот, избегая сноса.

Бензиновые двигатели 
Первоначально BMW X6 был доступен в автосалонах Северной Америки и только в двух вариантах. Обе модели были с двойным турбонаддувом. Топовой является модель xDrive50i. На данной модели установлен новый 4,4-литровый турбированный двигатель V8. Он выдаёт 408 лошадиных сил (300 кВт) в диапазоне между 5500 и 6400 об/мин и 600 Н·м крутящего момента в широком диапазоне оборотов между 1800 и 4500 об/мин. Это первый в мире битурбированный двигатель V8, с расположением нагнетателей в развале блока цилиндров.

Младшая бензиновая модель X6 — xDrive35i. Оснащается 3,0-литровым битурбированным рядным бензиновым двигателем, развивающим мощность в 306 лошадиных сил (225 кВт) в диапазоне оборотов между 5800 и 6250 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 400 Н·м (между 1400 и 5000 об/мин).

Дизельные двигатели 
Дизельные двигатели BMW X6 также турбированные. xDrive 3.0d — с трёхлитровым двигателем мощностью 245 л. с. xDrive 3.5d на 286 л.с.(в дорестайлинге) и xDrive 4.0d с 306-сильным битурбодизелем (появившийся с рестайлингом). X6M 5.0d — с трёхлитровым двигателем мощностью 385 - сильным турбодизелем с тремя турбинами.

Первый мотор в истории моторостроения, который выдает больше одной лошади с 10 см3 без потери заявленного ресурса 1 млн. км.

Дизельные двигатели BMW X6M50Dтакже турбированные. X6M50d — с трёхлитровым двигателем мощностью 385-сильным турбодизелем с тремя турбинами.

Варианты

F16 

Новое поколение (F16) было представлено в июне-июле 2014 и X6 поступил в производство в середине октября 2014 года, в продажу в январе 2015 года, а в России продажи начались 1 апреля 2015 года.

Двигатели

Галерея

Продажи

См. также 
 BMW X5
 BMW X4

Примечания

Литература

Ссылки 
 X6 на официальном сайте BMW в России

Среднеразмерные кроссоверы
X6